У́лица Смо́лина — улица исторической части города Улан-Удэ. Большая Набережная улица старого Верхнеу́динска.

География улицы 
Длина — 2180 метров. Идёт с юга на север параллельно реке Селенге от Набережной улицы и постепенно поднимается к нагорной части городского центра до улицы Борсоева. Нумерация домов от Набережной. Является самой протяжённой в историческом центре города.

Пересекает следующие улицы : Набережная, Банзарова, Свердлова, Куйбышева, Кирова, Каландаришвили, Советская, Профсоюзная, Ербанова, Сухэ-Батора, Бау Ямпилова, Модогоева, Борсоева. Идёт параллельно улицам Шмидта и Ленина.

История улицы 

В 1882 году на Большой Набережной открылась синагога (в настоящее время улица Свердлова, 8).

В начале XX века в городе активно развивается гостиничное дело. В 1908 году в доме Евсея Марковича Фишера Лазарь Моисеевич Гительман открыл меблированные комнаты для приезжающих с пятью номерами.

В 1909 году на углу Большой Набережной и Проезжей (современная им. Н. А. Каландаришвили) открылся цирк Ивана Бондаренко. 29 декабря 1909 года цирк перешел к верхнеудинскому купцу Нафтолию Леонтьевичу Капельману, который в 1913 году переустроил его под общественный театр.

После Февральской революции 6 марта 1917 года в городе был создан Верхнеудинский Совет рабочих и солдатских депутатов, располагавшийся в доме № 26. Советская власть в городе была установлена в феврале 1918 года.

В мае 1924 года улица была названа именем А. П. Смолина — одного из организаторов партизанского движения в Забайкалье.

4 февраля 1934 года в здании синагоги открылся аэроклуб, где учились будущие Герои Советского Союза П. Т. Харитонов и В. П. Михалёв. В настоящее время здесь находится корпус строительного факультета ВСГТУ.

В 1938 году по улицам Смолина и Свердлова до улицы Ленина началось строительство водопровода.

В мае 1941 года проезжая часть улицы была замощена камнем.

Памятники архитектуры

На улице находятся памятники архитектуры:

Усадьба В. И. Залевского. Ул. Смолина, 5
Усадьба А. Г. Перова. Ул. Смолина, 12
Усадьба купца Белова. Ул. Смолина, 13
Усадьба коллежского советника А. И. Первушина. Ул. Смолина, 16
Усадьба мещанина М. Д. Фишева. Ул. Смолина, 28
Усадьба крестьянина Е. М. Фишера. Ул. Смолина, 31
Усадьба иркутского мещанина С. С. Эйрагульского. Ул. Смолина, 34, 34а
Усадьба крестьянина Г. И. Фиделя. Ул. Смолина, 35. Дом построен в начале XX века. Традиционный для начала века бревенчатый дом с тремя окнами на фасаде. Четырёхскатная шатровая крыша. Окна украшены наличниками с богатой пилёной резьбой. Л. К. Минерт называет эти наличники лучшим примером народного декоративного искусства. 
Усадьба мещанина К. К. Лобыцина с торговой лавкой и флигелем Ул. Смолина, 37
Усадьба И. Пшеничникова. Ул. Смолина, 39.

Памятники истории
 Дом, в котором размещались Прибайкальский комитет большевиков и Исполком Советов Прибайкалья. Ул. Смолина, 26 (Каландаришвили ул., 34)
 Дом, в котором работал Верхнеудинский комитет  РСДРП И Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Ул. Смолина, 34 (угол ул. Смолина и ул. Советской).

См. также
Архитектура Улан-Удэ

Примечания

Литература 
 Гурьянов В. К. По Большой, Большой-Николаевской // НПЦ охраны памятников Республики Бурятия. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1998
 Натаев П. Л. Улан-Удэ. Краеведческий очерк.- Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1983.

Улицы Улан-Удэ